Томиловский — фамилия уроженцев России.

Известные носители 
 Томиловский, Алексей Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 1879; 26 ноября 1807.
 Томиловский, Андрей Степанович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3326; 12 декабря 1817.
 Томиловский, Арсений Анастасьевич (род. 1890) — полный Георгиевский кавалер. С 1912 года в 190-м Очаковском полку, 48 пехотной дивизии. Произведен в подпрапорщики (02.09.1915)
 
 Томиловский, Владимир Петрович — художник
 Томиловский, Георгий Сергеевич (1913—1990) — гвардии полковник в отставке, Герой Советского Союза, (16 октября 1943 года)
 Томиловский, Евгений Петрович (1860—1919) — полковник (26.04.1906 года). С 05.07.1910 года командир Гренадерского саперного батальона. В 05.1915 году в том же чине и должности. Награждён Георгиевским оружием (05.05.1915). Генерал-майор (06.12.1915)

Топонимы 
 Томиловский — прежнее название исчезнувшей деревни Томиловка в Северном районе Новосибирской области России.